Сага — епічний (історичний та/або героїчний) твір з віршованими вставками
 Сага — поширена в Україні збірна назва водолинків, стариць, бакаїв, заток, невеликих боліт у заплавах річок, заливних (заплавних) луків, левад, оболоней, а також улоговин серед піщаних відкладів річок або невеликих озер у таких улоговинах.

в однині
 Сага — річка, колишнє річище річки Молочної
 Сага — річка, права притока Хоролу
 Сага (телесеріал) — український телесеріал, знятий на замовлення телеканалу «Україна».
 в множині
 Саги — ландшафтний заказник площею 500 га. Створений у 1977 році.
 Саги — село у Олешківському районі Херсонської області.

Сага — село, волость Йиеляхтме, повіт Гар'юмаа

Сага — село, Джангельдинський район, Костанайська область
 Сага — село, Мугалжарський район, Актюбинська область

Примітки

Див. також 
 Сагашилі